Dionís o Dionisi de Bitínia (en grec antic Διονύσιος) va ser un filòsof megàric grec nascut a Bitínia que va ser mestre de Teodor Ateu. El mencionen Estrabó i Diògenes Laerci.

Referències 

Filòsofs de l'escola de Mègara
Bitínia
Escriptors de la Grècia hel·lenística